1907 год в театре

Яркие постановки 
 10 февраля в Мариинском театре в один вечер состоялись премьеры балетов Эвника и Шопениана (), поставленных Михаилом Фокиным. Костюмы по эскизам Л. Бакста.
 22 декабря на благотворительном концерте в Мариинском театре состоялась премьера хореографической миниатюры «Лебедь», поставленная Михаилом Фокиным для Анны Павловой на музыку Камиля Сен-Санса.

Персоналии

Родились 
 20 января — Григол Тарасович Ткабладзе, советский актёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР.
 5 февраля — Юри Когер, эстонский и советский театральный актёр. Заслуженный артист Эстонской ССР (1951).
 7 февраля — Аркадий Иванович Аркадьев, советский актёр, народный артист УССР.
 14 февраля — Аксель Хьелланн, норвежский драматург.
 8 марта — Мойше Ойшер, американский еврейский актёр театра и кино.
 17 марта — Тамара Левкиевна Жевержеева (Жева), американская актриса театра и кино, танцовщица и хореограф.
  года— Илья Ильич Сухишвили, грузинский артист балета, балетмейстер, хореограф; народный артист СССР (1958).
 24 апреля — Евгений Павлович Велихов, советский и российский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии (1951), народный артист РСФСР (1969).
 22 мая — Лоренс Оливье, британский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер.
 29 мая — Нина Гурская, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 30 мая — Валентина Тихоновна Кибардина, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 13 августа — Тамара Фёдоровна Макарова, советская и российская актриса театра и кино, лауреат Сталинской премии, народная артистка СССР.
 13 октября — Маргит Дайка, венгерская актриса театра, оперетты, кино и телевидения. Народная артистка Венгерской Народной Республики (1953). Лауреат государственной премии им. Кошута (1952).

Скончались 
 4 апреля в Мюнхене — Люсиль Гран, датская танцовщица и балерина.
 8 апреля в Праге — Гана Квапилова, чешская актриса.
 24 мая в Вене –  Фридрих Густав Триш, австрийский драматург.

Ссылки 
 

Годы в театре